«Швиит», также «Шебиит», «Шевиит»; ( — букв. «седьмой») — трактат Мишны, пятый в разделе «Зраим». Содержит законы «седьмого года» — «субботнего» (שבתת) или «года прощения» (שנת השמטה), который, в соответствии с доныне действующим еврейским календарём, повторяется каждые семь лет и, согласно Торе, требует прекращения земледельческих работ в земле Израиля и прощения долгов..

Предмет рассмотрения 

Законы о седьмом годе в законе Моисея изложены в трёх местах, дополняющих друг друга:

Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею.

И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай; да будет это год покоя земли; и будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя; и скоту твоему и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу.

В седьмой год делай прощение (שמטה — шмита).
Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа [Бога твоего]; с иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости.

Таким образом, выделяются три темы, рассматриваемые в трактате:
 Запрет полевых работ. Запрещается посев, жатва, обрезка деревьев и сбор их плодов. В трактате список запрещённых работ уточняется и расширяется, при этом принимается во внимание взгляд со стороны: если работа не связана с уходом за почвой или за растениями, но со стороны её можно принять за таковую, то она запрещена. Обсуждаются сроки прекращения и возобновления работ (очевидно, например, что посев следует прекращать заранее, иначе посеянное вырастет уже в субботний год).
 Святость плодов субботнего года. Поля и сады в субботний год должны находиться в открытом доступе. Плоды можно собирать только для собственного употребления, запрещается торговать ими и пренебрежительно относиться к ним (уничтожать, использовать не по прямому назначению). Запрещено долго хранить их: когда они кончаются в поле или в саду, то их не должно оставаться и в доме.
 Прощение долгов. Эта заповедь годилась для несложно устроенного земледельческого общества, когда в долг брали только в случае крайней нужды. Но с развитием товарно-денежного хозяйства исполнение этой заповеди стало проблематичным. Законоучитель Гиллель в I до н. э. нашёл выход, установив, что долги, переданные на взыскание в суд, не подлежат прощению.

В трактате обсуждаются методы ухода за полевыми культурами и плодовыми деревьями. Следовательно, этот трактат является важным источником для понимания сельского хозяйства и садоводства в древнем Израиле.

Комментарии к Мишне имеются в Тосефте и в Иерусалимском Талмуде; в Вавилонском Талмуде трактат отсутствует.

Содержание 
Трактат «Швиит» в Мишне содержит 10 глав и 89 параграфов.

 Глава первая вводит понятие поля, засаженного деревьями (אילן) и устанавливает срок его обработки перед субботним годом: до праздника шавуот.
 Глава вторая в продолжение темы устанавливает сроки окончания различных полевых работ в канун субботнего года. Вводится правило для определения, к какому году принадлежит растение: для риса, проса, мака и некоторых других растений это определяется моментом укоренения; для пшеницы, ячменя, стручковых — моментом достижения трети роста; для зелени — моментом уборки.
 Глава третья касается разрешённых в субботнем году работ: подготовка удобрений, работа в каменоломне и т. д.
 Глава четвёртая рассматривает работы, разрешённые в субботний год с ограничениями: очистка поля от камней, сбор плодов для собственного употребления, рубка деревьев и т. д.
 Глава пятая касается законов об использовании в субботний год некоторых плодов и об ограничениях на совершение сделок: запрещено совершать сделки, способствующие нарушению законов субботнего года, например, продавать сельскохозяйственные орудия.
 Глава шестая рассматривает вопрос о территории действия законов субботнего года. В земле Израиля запрещена не только обработка земли, но и употребление в пищу самосевок, так как нарушители закона могут выдать за самосевки выращенный ими урожай; также вводится запрет на вывоз плодов субботнего года за пределы страны. В Сирии самосевки разрешены; за пределами этих территорий ограничения не действуют.
 Глава седьмая определяет, какие растения подлежат закону о плодах субботнего года.
 Глава восьмая рассматривает, каким образом разрешено использовать плоды субботнего года. Их запрещено портить, причём порчей считается употребление плодов для цели сравнительно менее важной, чем та, которой они обычно служат: например, пшеницу запрещено отдавать на корм скоту. Излишки собранных плодов можно продать, но вырученные деньги получают святость плодов и, соответственно, тоже ограничены в употреблении.
 Глава девятая определяет сроки использования плодов субботнего года. После того, как плоды данного вида растения уже нельзя найти на поле в данной области страны, эти плоды подлежат уничтожению (ביעור).
 Глава десятая касается заповеди прощения долгов. Установлено, что прощению не подлежат: долг за купленный у лавочника товар, долг по оплате труда, задолженность по штрафам, долг, обеспеченный залогом; а также долг, на который выписан просбол, то есть формально переданный на взыскание судом. В конце трактата законоучители выражают одобрение людям, возвращающим долги и выполняющим свои обязательства даже не будучи обязанными делать это по закону.

Интересные факты 
 Тосефта 4:7 сообщает, что на границах земли Израиля поля и сады приходилось в субботний год охранять, чтобы соседи-язычники не вывезли весь урожай.
 Тосефта 8:1 говорит о создании общественных хранилищ для плодов субботнего года, откуда эти плоды раздавались нуждающимся по пятницам, накануне шаббата.
 В отношении особенностей земледелия Мишна и Тосефта делят землю Израиля на три области: Иудею, Галилею и Перею (Заиорданье), а те, в свою, очередь, на горную, равнинную и приморскую части. Признаком горной части считается дуб, приморской части — пальмы, речных долин — тростник, равнинной части — сикомор (Тосефта, 7:10).

Примечания 

Мишна
Талмуд
Слова и фразы на иврите